Een verkeersweg:
A445 (Duitsland), zie Bundesautobahn 445
A445 (Groot-Brittannië)